Ródano puede referirse a:

El río Ródano.
El departamento francés Ródano (departamento).
El nombre común de la planta Salsola kali.